Осён-э-Англь (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Лурд-Эст. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65345.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 130 км юго-западнее Тулузы, в 17 км к югу от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 38 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 27 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 20 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 20 активных жителей работали 18 человек (14 мужчин и 4 женщины), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 7 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 2 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи